Il doppio del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Federico Browne che hanno battuto in finale Michail Elgin e Dmitri Vlasov 63-7, 7-64, 7-5.

Teste di serie 

 Artem Derepasko /  Orest Tereščuk (primo turno)
 Michail Elgin /  Dmitri Vlasov (finale)

 Leonardo Azzaro /  Federico Browne (Campioni)
 Juan Pablo Guzmán /  Daniel Orsanic (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2002